Storviktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storviktjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (7,62 ha)
Norra Storviktjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Storviktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720273-166752), sjö i Norsjö kommun,  (6,11 ha)
Storviktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720355-166697), sjö i Norsjö kommun,  (11,3 ha)
Södra Storviktjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Storviktjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn